Новая Орловка — название населённых пунктов в России:

 Новая Орловка — деревня в Инсарском районе Мордовии, упразднена в 2001 году.
 Новая Орловка — посёлок в Сергиевском районе Самарской области.

См. также 
 Орловка